Roberto Bolaño pode referir-se a:

 Roberto Bolaño - escritor chileno
 Roberto Vidal Bolaño - autor e ator de teatro galego
 Roberto Gómez Bolaños - comediante mexicano criador de El Chavo del Ocho